Plaats in Indonesië
 Kutuh (Kintamani), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangli in de provincie Bali
 Kutuh (Kuta Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Badung in de provincie Bali